Gatineau